

Informatica 
Nano – editor di testo utilizzato su sistemi Unix e derivati
Nano – framework JavaScript
Nano – lettore di musica digitale prodotto da Apple Inc.
Nano – criptovaluta basata su grafi aciclici diretti

Medicina
Nano – termine utilizzato per riferirsi a una persona affetta da nanismo, un'alterazione genetica; il termine è usato genericamente per indicare una persona di piccola statura

Mitologia, narrativa e giochi di ruolo
Nano – figura tipica della mitologia norrena, presente anche nelle fiabe e nel fantasy
Nano – umanoide delle opere di J. R. R. Tolkien
Nano – umanoide dell'universo di Warcraft
Nano – tipo di personaggio nel gioco di ruolo Dungeons & Dragons
Nano – umanoide del Ciclo dell'Eredità
Nano – creatura del gioco Sacred: La leggenda dell'arma sacra
Nano – personaggio della serie di fumetti di Rat-Man

Persone
Nano – cantante statunitense di origine giapponese
Alexander Mesa Travieso, noto come Nano – calciatore spagnolo
Nano – soprannome di Fernando Macedo da Silva, calciatore spagnolo
Agnese Nano – attrice italiana
Fatos Nano – politico albanese

Altro
Nano – prefisso di numerose parole indicanti oggetti o meccanismi relativi a qualcosa di molto piccolo nell'ordine del 10−9: nanobatterio, nanoplancton, nanocompetizione, nanotecnologia
Nano- (simbolo n) – prefisso del sistema di unità SI che esprime il fattore  10−9, cioè un miliardesimo.
Tata Nano – vettura low cost prodotta dalla Tata Motors
Nano da giardino o nano di gesso – elemento decorativo del giardino

Pagine correlate 
Nani